The Dawn of Freedom – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Dawn of Freedom – film del 1916 diretto da Theodore Marston e Paul Scardon
The Dawn of Freedom – film del 1944 diretto da Gerardo de Leon, Yutaka Abe